Воронів Кут, Воронівка — район у Новомосковську. Запорозьке передмістя Самари (сучасного Новомосковська) з приблизним віком 400 років.

26 вересня 1794 року повітове місто Новомосковськ (колишній лівобережний Катеринослав) було перенесено у колишнє паланкове козацьке місто Самару (або Новоселицю). Для повітових і міських будинків населення козацької Самари було відселено у Воронів Кут. Так населення Новомосковську у 1824 році склало 7919 осіб, що на 1300 осіб менше, мешкало у слободі Новоселиця у 1777 році до відселення самарців у передміський Воронів Кут.

До Першої світової війни бельгійці спланували побудувати міднопрокатний завод на краю Воронівки, побудував лісопильний запоя. Проте переворот 1917 року перекреслив їх плани.

1937 року селищна рада Воронівка була ліквідована і поселення увійшло до складу Новосковська.

Вулиці Вороного Кута 

Вул. Барачна, пров. Барачний, пров. Бєлінського, вул. Зіни Білої, вул. Лікарняна, вул. 8 Березня, вул. Гастелло, пров. Гастелло, вул. Глінки, пров. Гоголя, вул. Горького, вул. Дорожна, вул. Запорозька, пров. І. Кирпи, вул. Велика Ковалівка, вул. Мала Ковалівка, вул. Куйбишева, пров. Куйбишева, вул. І. Кутового, вул. Кутузова, вул. Леваневського, пров. Леваневського, вул. Лермонтова, вул. Ломоносова, пров. Ломоносова, вул. Луценко, вул. Маяковського, пров. Маяковського, пров. Набережний, вул. Новоселівська, пров. Новоселівський, вул. Орджонікідзе, пров. Орджонікідзе, вул. Осіпенко, пров. Осіпенко, вул. Островського, пров. Островського, вул. Павлова, вул. Пархоменко, вул. Перервана, пров. Перерваний, пров. Путьовий, вул. Суворова, пров. Упорний, вул. Івана Франко.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Дніпропетровська область)

Примітки 

Місцевості Новомосковська
Зникли в Україні 1937